Sugar City ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Sugar City (Colorado)
 Sugar City (Idaho)